Pfarrkirche Timelkam steht für folgende Kirchen in Timelkam, Oberösterreich:

 Evangelische Pfarrkirche Timelkam
 Katholische Pfarrkirche Timelkam